Vicuña steht für:
 eine Lama-Art, siehe Vikunja
 eine Stadt in Chile, siehe Vicuña (Chile)
 VicuñaUploader, ein Hilfsprogramm zum Hochladen von Dateien nach Wikipedia und Wikimedia Commons

Vicuña ist der Familienname folgender Personen:
 Cecilia Vicuña (* 1948), chilenische Poetin, Bildhauerin, Malerin, Installations- und Performancekünstlerin
 Eladio Vicuña Aránguiz (1911–2008), chilenischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Puerto Montt
 Francisco Ramón Vicuña Larraín (1775–1849), chilenischer Freiheitskämpfer, Präsident von Chile
 Francisco Orrego Vicuña (1942–2018), chilenischer Jurist und Professor für Völkerrecht
 José Manuel Vicuña (* 1972), chilenischer Fotograf
 Laura Vicuña (1891–1904), Selige der Don-Bosco-Familie
 Ramón Subercaseaux Vicuña (1854–1937), chilenischer Maler, Politiker und Diplomat